ЛЭП:

 Линия электропередачи
 Марка литцендрата (многожильного провода)